Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick Baur che ha battuto in finale Jeff Tarango 6-4, 1-6, 7-6(5).

Teste di serie 

 Jan Siemerink (quarti di finale)
 Alex Antonitsch (quarti di finale)
 Jim Grabb (primo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)

<li> Alexander Mronz (primo turno)
<li> Gilad Bloom (quarti di finale)
<li> Grant Connell (primo turno)
<li> Patrik Kühnen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1991